Marki The Walt Disney Company:
 Buena Vista (Disney) – nazwa wytwórni filmowej założonej w 1953 roku na potrzeby dystrybucji
 Buena Vista Studios Entertainment (BVS) – studio produkcyjne, twórcy Power Rangers (dawniej jako Saban Entertainment)

Miejscowości w Boliwii:
 Buena Vista – miasto w departamencie Santa Cruz, w prowincji Ichilo

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych i Portoryko:
 Buena Vista – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Amador
 Buena Vista – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Chaffee
 Buena Vista – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Marion
 Buena Vista – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Buena Vista – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Starr
 Buena Vista – miasto w stanie Wirginia
 Buena Vista – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Buena Vista – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Lake Buena Vista (przynależność: The Walt Disney Company) – miejscowość na Florydzie w której mieści się Walt Disney World Resort
 Buena Vista – miejscowość na Portoryko

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Buena Vista (ang. Buena Vista Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Buena Vista (ang. Buena Vista Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois, w hrabstwie Schuyler
 Buena Vista (ang. Buena Vista Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
 Buena Vista (ang. Buena Vista Town) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Buena Vista (ang. Buena Vista Town) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
 Buena Vista (ang. Buena Vista Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Buena Vista (ang. Buena Vista Township) – gmina w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa, w hrabstwie Jasper

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 Hrabstwo Buena Vista (ang. Buena Vista County) w Stanach Zjednoczonych, w stanie Iowa

Kluby muzyczne:
 Buena Vista Social Club – klub muzyczny w Hawanie na Kubie, którego nazwy użyła w latach dziewięćdziesiątych XX wieku grupa muzyków kubańskich, których działalność przyczyniła się do odrodzenia w Stanach Zjednoczonych i Europie mody na muzykę kubańską

Filmy:
 Buena Vista Social Club w reżyserii Wima Wendersa z 1999